Omo – rzeka w Etiopii
 Park Narodowy Omo – park narodowy w dolinie rzeki Omo, miejsce znalezisk szczątków hominidów
 Omo – rezerwat biosfery w Nigerii
 Omo – detergent